Joseph Coulon de Villiers (1718-1754) – militare francese
 Nicolas-Antoine Coulon de Villiers (1683-1733) – militare francese